Международный теннисный турнир в Страсбурге () — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в мае в Страсбурге (Франция) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к серии WTA 250 с призовым фондом около 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Страсбургское соревнование женского протура создано накануне 1987 года, как часть серии грунтовых турниров, предшествующих французскому национальному турниру Большого шлема. Со временем приз закрепился на игровой неделе перед началом основной сетки Roland Garros и на протяжении нескольких десятилетий был единственным регулярным чемпионатом проводящимся в эти сроки.

Победительницы и финалистки
В первое десятилетие XXI века двум теннисисткам удавалось по три раза выиграть турнир в Страсбурге в одиночном разряде по три раза. Первой была Сильвия Фарина-Элиа, первенствовавшая в 2001—2003 годах, а затем в 2005, 2007 и 2008 годах её успех повторила Анабель Медина-Гарригес. В 2016 году испанка выиграла турнир еще и в парном разряде. Трёхкратной победительницей турнира также была Линдсей Дэвенпорт, дважды выигрывавшая его в одиночном разряде и один раз в паре с Мэри-Джо Фернандес. Фарина-Элиа тоже один раз (в 2001 году) выигрывала страсбургский турнир в парном разряде и является, таким образом единоличным лидером по общему числу побед в этом турнире (четыре).

Помимо Дэвенпорт, среди победительниц страсбургского турнира в одиночном разряде ещё две бывшие первые ракетки мира: Штеффи Граф и Дженнифер Каприати.

В 2009 году Араван Резай стала первой представительницей Франции, победившей на страсбургском турнире в одиночном разряде. В 2016 году её успех повторила Каролин Гарсия. В парах это удавалось сделать четырём хозяйкам корта, в том числе в 1998 году победу праздновала чисто французская пара, Александра Фусаи и Натали Тозья.

Среди представительниц бывших союзных республик турнир выигрывали Наталья Зверева, Елена Лиховцева, Ирода Туляганова, Татьяна Перебийнис, Акгуль Аманмурадова и Ольга Говорцова (все — в парах). В 2010 году Мария Шарапова завоевала первый одиночный титул.

Финалы турнира

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA